Światowy ranking snookerowy 2008/2009 – ranking na sezon snookerowy 2008/09. Liderem rankingu jest Ronnie O’Sullivan i w większości turniejów zostanie on rozstawiony z numerem 1. Zawodnik ten będzie rozstawiony z numerem 1 także w turnieju o tytuł MŚ, bowiem jest również aktualnym Mistrzem świata. Po pierwszym turnieju rankingowym sezonu 2008/2009 udostępniony będzie ranking prowizoryczny na sezon 2009/2010 – będzie on jednak aż do zakończenia MŚ w roku 2009 rankingiem nieoficjalnym i nie będzie miał wpływu na rozstawienie zawodników czołowej 96.

Poniższa tabela przedstawia pierwsze 96 miejsc snookerowego rankingu światowego na sezon 2008/2009. W trakcie sezonu lista ta nie ulega zmianom (zmienia się tylko nieoficjalny ranking prowizoryczny). Pierwsza szesnastka listy ma zagwarantowany udział we wszystkich i jest w nich rozstawiona.

Szczegółowe zasady rozstawienia 
W każdym turnieju rankingowym zawodnicy byli rozstawiani w następującej kolejności:
 Z numerem 1 – obrońca danego tytułu
 Z numerem 2 – mistrz świata
 Numery od 3-64 zgodnie z kolejnością zajmowaną na oficjalnej liście rankingowej na sezon 2008/2009
 Numery 65-72 zgodnie z oficjalnym rankingiem jednorocznym.
 Numery 73-80 zgodnie z kolejnością z 2007/2008 z Pontin’s International Open Series.
 Numery 81-96 pozostawione dla innych graczy.

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 , worldsnooker.com.
, worldsnooker.com.
 Points schedule 2007/2008, worldsnooker.com.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny (aktualny) ranking na World Snooker

2008 w sporcie
2009 w sporcie
Kalendarium snookera